Ženská čtyřhra Wuhan Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do deblové soutěže wuchanského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-švýcarský pár Latisha Chan a Martina Hingisová, jehož členky do turnaje nezasáhly. Hingisová v závěru sezóny 2017 ukončila kariéru a Chanová se odhlásila ze zdravotních důvodů.

Vítězem se stal šestý nasazený belgicko-nizozemský pár Elise Mertensová a Demi Schuursová, který ve finále zdolal české turnajové dvojky Andreu Sestini Hlaváčkovou s Barborou Strýcovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly čtvrtou společnou trofej, třetí sezónní a první mimo kategorii International. Mertensová vybojovala šestý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Schuursovou to bylo desáté takové turnajové vítězství. Obě se také posunuly na nová kariérní maxima, když v deblovém žebříčku WTA z 1. října 2018 Mertensové patřilo 15. místo a Schuursová figurovala na 8. příčce.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (finále)
  Ashleigh Bartyová /  Coco Vandewegheová (2. kolo, skreč)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Elise Mertensová /  Demi Schuursová (vítězky)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  Lucie Hradecká /  Jekatěrina Makarovová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wuhan Open
WTA Tour 2018
Tenis v Číně v roce 2018